Абуков — фамилия:

 Абуков, Алексей Хуршудович (1919—2003) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Абуков, Халид Кучукович (1900—1937) — советский черкесский писатель.

См. также 
 Аблуков
 Абруков